Trať 244 v Česku je složena ze dvou tratí:
 železniční trať Brno – Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov, zprovozněná v roce 1870
 železniční trať Moravské Bránice – Oslavany, odbočná trať zprovozněná v roce 1912

244